Крецулеску ( или Kretzulescu) може да се отнася за:

 Крецулеску, известна румънска благородническа фамилия
 Николае Крецулеску, най-известният представител на фамилия Крецулеску, румънски политик и физик
 Крецулеску, православна църква в центъра на Букурещ
 Крецулеску, представителна къща в центъра на Букурещ